Palmerah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Palmerah, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Palmerah, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar